L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, du Croate Borna Ćorić, du Français Arthur Rinderknech et du Kazakh Alexander Bublik. Ils sont respectivement remplacés par Manuel Guinard, David Goffin, Geoffrey Blancaneaux et Marc-Andrea Hüsler.

Lauréats 
Le Canadien Félix Auger-Aliassime remporte le tournoi en simple en battant en finale Sebastian Korda. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Matwé Middelkoop. Il s'agit chacun de leur premier titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2022
Sport en Belgique en 2022
Tennis en octobre 2022